Publi Licini Cras Dives Mucià, cònsol el 175 aC 
 Licini Mucià, cònsol el 52, 70 i 75.
 Marc Noni Arri Mucià, cònsol el 201 
 Mucià Escolàstic, eclesiàstic